Cantonul Desvres este un canton din arondismentul Boulogne-sur-Mer, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Alincthun || align="right" | 343 || align="right" | 62142 || align="right" | 62022
|-
| Bainghen || align="right" | 126 || align="right" | 62850 || align="right" | 62076
|-
| Bellebrune || align="right" | 246 || align="right" | 62142 || align="right" | 62104
|-
| Belle-et-Houllefort || align="right" | 533 || align="right" | 62142 || align="right" | 62105
|-
| Bournonville || align="right" | 211 || align="right" | 62240 || align="right" | 62165
|-
| Brunembert || align="right" | 282 || align="right" | 62240 || align="right" | 62179
|-
| Colembert || align="right" | 687 || align="right" | 62142 || align="right" | 62230
|-
| Courset || align="right" | 396 || align="right" | 62240 || align="right" | 62251
|-
| Crémarest || align="right" | 658 || align="right" | 62240 || align="right" | 62255
|-
| Desvres || align="right" |  || align="right" | 62240 || align="right" | 62268
|-
| Henneveux || align="right" | 252 || align="right" | 62142 || align="right" | 62429
|-
| Longfossé || align="right" |  || align="right" | 62240 || align="right" | 62524
|-
| Longueville || align="right" | 117 || align="right" | 62142 || align="right" | 62526
|-
| Lottinghen || align="right" | 464 || align="right" | 62240 || align="right" | 62530
|-
| Menneville || align="right" | 627 || align="right" | 62240 || align="right" | 62566
|-
| Nabringhen || align="right" | 155 || align="right" | 62142 || align="right" | 62599
|-
| Quesques || align="right" | 559 || align="right" | 62240 || align="right" | 62678
|-
| Saint-Martin-Choquel || align="right" | 397 || align="right" | 62240 || align="right" | 62759
|-
| Selles || align="right" | 286 || align="right" | 62240 || align="right" | 62786
|-
| Senlecques || align="right" | 199 || align="right" | 62240 || align="right" | 62789
|-
| Vieil-Moutier || align="right" | 333 || align="right" | 62240 || align="right" | 62853
|-
| Le Wast || align="right" | 180 || align="right" | 62142 || align="right" | 62880
|-
| Wirwignes || align="right" | 682 || align="right" | 62240 || align="right" | 62896
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais